Ву́лиця Словацького (також вулиця Юліуша Словацького) — назва вулиць у містах України, Польщі та інших країн Європи.

Вулиця Словацького



Поточні назви 
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Бар.
Вулиця Юліуша Словацького — вулиця в місті Дніпрі.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Здолбунові.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Кременці.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Мостиськах.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Тернополі.
 Вулиця Юліуша Словацького — вулиця в місті Тульчині.
 Вулиця Словацького — вулиця в місті Чернівцях.

Колишні вулиці 
 Вулиця Словацького — колишня назва вулиці Юридика в місті Броди.
 Вулиця Словацького — колишня назва вулиці Зустрічної в місті Львові, у місцевості Нове Знесіння.

Провулок Словацького 
 Провулок Словацького — провулок в місті Кременці.



Вулиці 
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця в Александруві Куявському.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Бельсько-Бялій.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця в Бидгощі.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Валбжиху.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Варшаві.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Гданську.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Гливицях.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця в Катовицях.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Пйотркуві-Трибунальському.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Познані.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця в Перемишлю.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця в Ратиборі.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця в Радомі.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця в Сянку.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Слубицях.
 Вулиця Юліуша Словацького () — вулиця у Старгарді.

Примітки 

 
Вулиці, названі на честь людей